

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Winw“ beginnt.

Winw 



Winwo 
 Winwood, Alex (* 1997), australischer Boxer und Olympiateilnehmer
 Winwood, Estelle (1883–1984), englische Bühnen- und Filmschauspielerin
 Winwood, Muff (* 1943), englischer Musiker
 Winwood, Steve (* 1948), englischer Multiinstrumentalist und Sänger